Cet article recense les étoiles situées dans la constellation du Petit Renard, classées par magnitude apparente décroissante.

Liste

Voir aussi

Liens internes 
 Petit Renard
 Liste d'étoiles par constellation

Sources 
 
 
 
 

Petit Renard